Цей список прісноводних риб, зареєстрованих у Японії, в основному базується на Червоному списку МСОП. Нараховують двісті шістдесять один вид, сімдесят три з яких є ендеміками Японії. З них один вважається вимерлим у дикій природі, сім — як такі, що перебувають під загрозою зникнення, двадцять як такі, що знаходяться під загрозою зникнення, дванадцять як вразливі, десять як такі, що знаходяться під загрозою зникнення, сто сімдесят дев'ять як такі, що викликають найменше занепокоєння, і про тридцять два недостатньо даних.

Ряд: Міногоподібні (Petromyzontiformes) 

 Родина: Petromyzontidae
 Рід: Entosphenus
 Entosphenus tridentatus
 Рід: Lethenteron
 Lethenteron camtschaticum LC
 Lethenteron kessleri (MoE: NT)
 Lethenteron reissneri LC

Ряд: Осетроподібні (Acipenseriformes) 

 Родина: Осетрові (Acipenseridae) .
 Рід: Acipenser
 Осетер зелений, Acipenser medirostris NT (МО: EX)
 Осетер сахалінський, Acipenser mikadoi CR
 Осетер китайський, Acipenser sinensis CR

Ряд: Вугроподібні (Anguilliformes) 

 Родина: Вугрові (Anguillidae)
 Рід: Anguilla
 Короткоперий вугор, Anguilla bicolor NT
 Японський вугор, Anguilla japonica EN
 Мармуровий вугор, Anguilla marmorata LC
 Родина: Муренощукові (Muraenesocidae)
 Рід: Muraenesox
 Muraenesox cinereus LC
 Родина: Муренові (Muraenidae)
 Рід: Echidna
 Echidna rhodochilus (МО: CR)
 Рід: Uropterygius
 Uropterygius concolor LC (МО: CR)

Ряд: Атериноподібні (Atheriniformes) 

 Родина: Атеринові (Atherinidae)
 Рід: Atherinomorus
 Atherinomorus duodecimalis LC  (МОН: DD)
 Рід: Hypoatherina
 Hypoatherina temminckii LC  (МОН: DD)
 Родина: Atherinopsidae
 Рід: Odontesthes
 Odontesthes bonariensis (інтродукований)

Загін: Авлопоподібні (Aulopiformes) 

 Родина: Ящероголові (Synodontidae)
 Рід: Saurida
 Saurida nebulosa LC

Ряд: Сарганоподібні (Beloniformes) 

 Родина: Адріаніхтові (Adrianichthyidae)
 Рід: Oryzias
 Медака японська, Oryzias latipes LC  (ендемік) (MoE: VU)
 Oryzias sakaizumii LC  (ендемік) (MoE: VU)
 Родина: Hemiramphidae
 Рід: Hyporhamphus
 Hyporhamphus intermedius (MoE: NT)
 Родина: Zenarchopteridae
 Рід: Zenarchopterus
 Zenarhopterus dunckeri LC  (MoE: NT)

Ряд: Callionymiformes 

 Родина: Піскаркові (Callionymidae)
 Рід: Pseudocalliurichthys
 Pseudocalliurichthys ikedai (МОН: DD)

Загін: Оселедцеподібні (Clupeiformes) 

 Родина: Оселедцеві (Clupeidae)
 Рід: Clupea
 Clupea pallasii DD
 Родина: Анчоусові (Engraulidae)
 Рід: Coilia
 Coilia nasus EN (MoE: EN)
 Рід: Nematalosa
 Nematalosa come LC
 Nematalosa japonica LC  (MoE: EN)
 Nematalosa nasus LC
 Рід: Thryssa
 Thryssa baelama LC

Ряд: Коропоподібні 

 Родина: В'юнові (Cobitidae)
 Рід: Cobitis
 Cobitis biwae
 Cobitis delicata LC IUCN (ендемік) (MoE: VU (as Niwaella delicata))
 Cobitis kaibarai VU IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Cobitis magnostriata EN IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Cobitis matsubarae LC IUCN (ендемік) (MoE: VU)
 Cobitis melanoleuca LC IUCN
 Cobitis minamorii NT IUCN (ендемік)
 Cobitis sakahoko EN IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Cobitis shikokuensis VU IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Cobitis striata
 Cobitis takatsuensis NT IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Cobitis takenoi CR IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Рід: Misgurnus
 Misgurnus anguillicaudatus LC IUCN (MoE: NT)
 Рід: Parabotia
 Parabotia curtus CR IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Родина: Коропові (Cyprinidae)
 Рід: Abbottina
 Abbottina rivularis (ендемік) (MoE: EN)
 Рід: Acheilognathus
 Acheilognathus cyanostigma EN IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Acheilognathus longipinnis EN IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Acheilognathus macropterus DD IUCN (інтродукований)
 Acheilognathus melanogaster VU IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Acheilognathus rhombeus
 Acheilognathus tabira NT IUCN (ендемік)
 Acheilognathus typus VU IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Рід: Aphyocypris
 Aphyocypris chinensis LC IUCN (MoE: CR)
 Рід: Biwia
 Biwia yodoensis EN IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Biwia zezera LC IUCN (ендемік) (MoE: VU)
 Рід: Carassius
 Карась китайський, Carassius auratus LC IUCN
 Карась японський, Carassius cuvieri EN IUCN (MoE: EN)
 Carassius langsdorfii
 Рід: Ctenopharyngodon
 Амур білий, Ctenopharyngodon idella (інтродукований)
 Рід: Cyprinus
 Короп звичайний, Cyprinus carpio VU IUCN
 Cyprinus rubrofuscus LC IUCN (інтродукований)
 Рід: Danio
 Danio albolineatus LC IUCN (інтродукований на острів Окінава)
 Даніо-реріо, Danio rerio LC IUCN (інтродукований на острів Окінава)
 Рід: Gnathopogon
 Gnathopogon caerulescens EN IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Gnathopogon elongatus (ендемік)
 Рід: Hemibarbus
 Hemibarbus barbus
 Hemibarbus longirostris LC IUCN
 Рід: Hemiculter
 Hemiculter leucisculus LC IUCN
 Рід: Hemigrammocypris
 Hemigrammocypris neglectus LC IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Рід: Hypophthalmichthys
 Товстолобик білий, Hypophthalmichthys molitrix NT IUCN (інтродукований)
 Товстолобик строкатий, Hypophthalmichthys nobilis DD IUCN (інтродукований)
 Рід: Ischikauia
 Ischikauia steenackeri EN IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Рід: Mylopharyngodon
 Амур чорний, Mylopharyngodon piceus DD IUCN (інтродукований)
 Рід: Nipponocypris
 Nipponocypris sieboldii
 Nipponocypris temminckii
 Рід: Opsariichthys
 Opsariichthys bidens LC IUCN
 Opsariichthys uncirostris
 Рід: Paramisgurnus
 Paramisgurnus dabryanus (інтродукований)
 Рід: Pseudogobio
 Pseudogobio esocinus
 Рід: Pseudorasbora
 Чебачок амурський, Pseudorasbora parva LC IUCN
 Pseudorasbora pugnax VU IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Pseudorasbora pumila EN IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Рід: Pungtungia
 Pungtungia herzi
 Рід: Rhodeus
 Rhodeus atremius NT IUCN (ендемік)
 Rhodeus ocellatus DD IUCN
 Рід: Rhynchocypris
 Rhynchocypris lagowskii
 Rhynchocypris oxycephalus
 Мересниця озерна, Rhynchocypris percnurus LC IUCN
 Rhynchocypris sachalinensis LC IUCN
 Рід: Sarcocheilichthys
 Sarcocheilichthys biwaensis EN IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Sarcocheilichthys variegatus
 Рід: Squalidus
 Squalidus chankaensis
 Squalidus gracilis
 Squalidus japonicus
 Рід: Tanakia
 Tanakia lanceolata (MoE: NT)
 Tanakia limbata LC IUCN (ендемік) (MoE: NT)
 Tanakia tanago EN IUCN (ендемік) (MoE: CR)
 Рід: Tribolodon
 Угай тихоокеанський, Tribolodon brandtii
 Tribolodon hakonensis
 Tribolodon nakamurai EN IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Tribolodon sachalinensis
 Рід: Zacco
 Zacco platypus
 Родина: Nemacheilidae
 Рід: Barbatula
 Barbatula oreas
 Barbatula toni
 Рід: Lefua
 Lefua echigonia LC IUCN (ендемік) (MoE: EN)
 Lefua nikkonis LC IUCN (ендемік) (MoE: EN (як Lefua costata nikkonis))
 Lefua tokaiensis (ендемік) (MoE: EN)
 Lefua torrentis (ендемік) (MoE: EN)

Ряд: Коропозубоподібні (Cyprinodontiformes) 

 Родина: Пецилієві (Poeciliidae)
 Рід: Гамбузія
 Гамбузія західна, Gambusia affinis LC  (інтродукований)
 Рід: Poecilia
 Гупі, Poecilia reticulata LC  (введений)
 Молінезія, Poecilia sphenops LC  (введений на Хоккайдо)
 Рід: Xiphophorus
 Зелений мечоносець, Xiphophorus hellerii LC  (введено)
 Xiphophorus maculatus DD (інтродукований на острові Окінава, але популяція, можливо, вимерла)

Ряд: Елопоподібні (Elopiformes) 

 Родина: Елопові (Elopidae)
 Рід: Елопс
 Elops machnata LC
 Родина: Megalopidae
 Рід: Megalops
 Megalops cyprinoides DD

Ряд: Колючкоподібні (Gasterosteiformes) 

 Родина: Колючкові (Gasterosteidae)
 Рід: Gasterosteus
 Колючка триголкова, Gasterosteus aculeatus LC
 Gasterosteus microcephalus
 Gasterosteus nipponicus
 Рід: Pungitius
 Pungitius kaibarae (МО: EX)
 Колючка дев'ятиголкова, Pungitius pungitius LC
 Колючка амурська, Pungitius sinensis VU
 Колючка сахалінська, Pungitius tymensis DD  (МОН: VU)

Ряд: Гоноринхоподібні (Gonorynchiformes) 

 Родина: Chanidae
 Рід: Chanos
 Молочна риба, Chanos chanos LC

Ряд: Кефалоподібні (Mugiliformes) 

 Родина: Кефалеві (Mugilidae)
 Рід: Cestraeus
 Cestraeus plicatilis DD  (МО: ЧР)
 Рід: Chelon
 Chelon melinopterus LC
 Chelon subviridis LC  (МОН: DD)
 Рід: Ellochelon
 Ellochelon vaigiensis LC  (МОН: DD)
 Рід: Crenimugil
 Crenimugil crenilabis LC
 Crenimugil heterocheilos LC (MoE: EN)
 Crenimugil pedaraki(MoE: DD (як Moolgarda pedaraki))
 Crenimugil seheli LC
 Рід: Osteomugil
 Osteomugil engeli LC  (MoE: DD (як Moolgarda engeli))
 Рід: Planiliza
 Planiliza macrolepis LC
 Рід: Valamugil
 Valamugil buchanani LC

Ряд: Корюшкоподібні (Осмеріподібні) 

 Родина: Корюшкові (Osmeridae)
 Рід: Hypomesus
 Hypomesus nipponensis LC
 Hypomesus olidus LC  (MoE: NT)
 Рід: Osmerus
 Osmerus dentex LC
 Родина: Plecoglossidae
 Рід: Plecoglossus
 Plecoglossus altivelis DD
 Рід: Spirinchus
 Spirinchus lanceolatus
 Родина: Саланксові
 Рід: Neosalanx
 Neosalanx reganius EN (ендемічний) (МО: ЧР)
 Рід: Salanx
 Salanx ariakensis (МО: ЧР)

Ряд: Окунеподібні (Perciformes) 

 Родина: Ambassidae
 Рід: Ambassis
 Ambassis dussumieri 
 Ambassis interrupta  (MoE: DD)
 Ambassis macracanthus  (MoE: DD)
 Ambassis miops 
 Ambassis urotaenia 
 Ambassis vachellii 
 Рід: Pseudambassis
 Pseudambassis ranga  (інтродукований on Okinawa Island)
 Родина: Apogonidae
 Рід: Apogon
 Apogon amboinensis 
 Рід: Ostorhinchus
 Ostorhinchus lateralis  (MoE: DD (як Fibramia lateralis))
 Рід: Pseudamia
 Pseudamia amblyuroptera (MoE: DD)
 Рід: Yarica
 Yarica hyalosoma  (MoE: CR)
 Родина: Blenniidae
 Рід: Omobranchus
 Omobranchus elongatus  (MoE: DD)
 Omobranchus ferox  (MoE: CR)
 Рід: Omox
 Omox biporos  (MoE: CR)
 Родина: Carangidae
 Рід: Caranx
 Caranx sexfasciatus 
 Родина: Centrarchidae
 Рід: Lepomis
 Lepomis macrochirus  (інтродукований )
 Рід: Micropterus
 Micropterus dolomieu  (інтродукований )
 Micropterus salmoides  (інтродукований )
 Родина: Channidae
 Рід: Channa
 Channa argus (інтродукований )
 Channa asiatica  (інтродукований )
 Channa maculata  (інтродукований )
 Родина: Cichlidae
 Рід: Amatitlania
 Amatitlania nigrofasciata  (інтродукований )
 Рід: Oreochromis
 Oreochromis mossambicus  (інтродукований )
 Oreochromis niloticus  (інтродукований )
 Рід: Otopharynx
 Otopharynx lithobates  (інтродукований on Okinawa Island)
 Рід: Tilapia
 Tilapia zillii  (інтродукований )
 Родина: Eleotridae
 Рід: Belobranchus
 Belobranchus belobranchus  (MoE: DD)
 Рід: Bostrychus
 Bostrychus sinensis  (MoE: EN)
 Рід: Bunaka
 Bunaka gyrinoides  (MoE: NT)
 Рід: Butis
 Butis amboinensis  (MoE: CR)
 Butis butis 
 Рід: Eleotris
 Eleotris acanthopomus 
 Eleotris fusca 
 Eleotris melanosoma 
 Eleotris oxycephala 
 Рід: Eugnathogobius
 Eugnathogobius mindora  (MoE: NT)
 Рід: Hypseleotris
 Hypseleotris cyprinoides  (MoE: EN)
 Рід: Ophiocara
 Ophiocara porocephala  (MoE: VU)
 Родина: Epinephelidae
 Рід: Epinephelus
 Epinephelus bontoides  (MoE: DD)
 Родина: Gerreidae
 Рід: Gerres
 Gerres filamentosus 
 Родина: Gobiidae
 Рід: Acanthogobius
 Acanthogobius flavimanus 
 Acanthogobius hasta (ендемік) (MoE: VU)
 Acanthogobius insularis  (ендемік) (MoE: VU)
 Рід: Acentrogobius
 Acentrogobius audax  (MoE: NT)
 Acentrogobius caninus  (MoE: NT)
 Acentrogobius janthinopterus 
 Acentrogobius suluensis (MoE: NT)
 Acentrogobius viridipunctatus   (MoE: VU)
 Рід: Amblygobius
 Amblygobius linki  (MoE: NT)
 Рід: Apocryptodon
 Apocryptodon punctatus  (ендемік) (MoE: VU)
 Рід: Awaous
 Awaous grammepomus 
 Awaous melanocephalus
 Awaous ocellaris
 Рід: Bathygobius
 Bathygobius fuscus 
 Рід: Boleophthalmus
 Boleophthalmus pectinirostris (MoE: EN)
 Рід: Caragobius
 Caragobius urolepis  (MoE: VU)
 Рід: Chaenogobius
 Chaenogobius annularis 
 Рід: Cristatogobius
 Cristatogobius aurimaculatus (MoE: CR)
 Cristatogobius lophius (MoE: EN)
 Cristatogobius nonatoae (MoE: CR)
 Рід: Eutaeniichthys
 Eutaeniichthys gilli (MoE: NT)
 Рід: Eviota
 Eviota ocellifer  (ендемік) (MoE: CR)
 Рід: Exyrias
 Exyrias puntang 
 Рід: Favonigobius
 Favonigobius reichei 
 Рід: Glossogobius
 Glossogobius aureus  (MoE: CR)
 Glossogobius bicirrhosus  (MoE: CR)
 Glossogobius circumspectus  (MoE: NT)
 Glossogobius giuris 
 Glossogobius illimis 
 Glossogobius olivaceus 
 Рід: Gobiodon
 Gobiodon rivulatus 
 Рід: Gymnogobius
 Gymnogobius breunigii 
 Gymnogobius castaneus  (MoE: NT)
 Gymnogobius cylindricus  (ендемік) (MoE: EN)
 Gymnogobius isaza  (ендемік) (MoE: CR)
 Gymnogobius macrognathos (MoE: VU)
 Gymnogobius mororanus (MoE: DD)
 Gymnogobius nakamurae (MoE: CR)
 Gymnogobius petschiliensis
 Gymnogobius scrobiculatus  (ендемік) (MoE: EN)
 Gymnogobius taranetzi  (MoE: VU)
 Gymnogobius uchidai  (ендемік) (MoE: VU)
 Gymnogobius opperiens
 Gymnogobius urotaenia
 Рід: Gobitrichinotus
 Gobitrichinotus radiocularis  (MoE: NT)
 Рід: Istigobius
 Istigobius ornatus 
 Рід: Lentipes
  Lentipes armatus (MoE: CR)
 Рід: Leucopsarion
 Leucopsarion petersii (MoE: VU)
 Рід: Luciogobius
 Luciogobius albus  (ендемік) (MoE: CR)
 Luciogobius dormitoris  (ендемік) (MoE: DD)
 Luciogobius fluvialis  (ендемік) (MoE: NT)
 Luciogobius fonticola  (ендемік) (MoE: NT)
 Luciogobius guttatus
 Luciogobius pallidus  (ендемік) (MoE: NT)
 Luciogobius ryukyuensis  (ендемік) (MoE: VU)
 Рід: Mangarinus
 Mangarinus waterousi 
 Рід: Mugilogobius
 Mugilogobius cavifrons  (MoE: EN)
 Mugilogobius chulae 
 Mugilogobius fuscus  (MoE: DD)
 Mugilogobius mertoni  (MoE: VU)
 Рід: Odontamblyopus
 Odontamblyopus lacepedii (MoE: VU)
 Рід: Oligolepis
 Oligolepis acutipennis 
 Oligolepis stomias 
 Рід: Oxyurichthys
 Oxyurichthys takagi  (MoE: CR)
 Рід: Pandaka
 Pandaka lidwilli (MoE: VU)
 Рід: Parkraemeria
 Parkraemeria saltator  (ендемік) (MoE: VU)
 Рід: Periophthalmus
 Periophthalmus argentilineatus 
 Periophthalmus modestus (MoE: NT)
 Рід: Psammogobius
 Psammogobius biocellatus 
 Рід: Pseudapocryptes
 Pseudapocryptes elongatus 
 Рід: Pseudogobius
 Pseudogobius masago (MoE: VU)
 Pseudogobius melanosticta  (MoE: DD (як Pseudogobius gastrospilos))
 Pseudogobius poicilosoma 
 Рід: Redigobius
 Redigobius balteatus  (ендемік) (MoE: DD)
 Redigobius bikolanus 
 Рід: Rhinogobius
 Rhinogobius biwaensis  (ендемік) (MoE: DD)
 Rhinogobius brunneus 
 Rhinogobius flumineus
 Rhinogobius fluviatilis
 Rhinogobius giurinus 
 Rhinogobius kurodai
 Rhinogobius mizunoi
 Rhinogobius nagoyae
 Rhinogobius ogasawaraensis  (ендемік) (MoE: EN)
 Rhinogobius telma (MoE: NT)
 Rhinogobius tyoni (MoE: NT)
 Рід: Scartelaos
 Scartelaos histophorus  (MoE: CR)
 Рід: Schismatogobius
 Schismatogobius ampluvinculus  (MoE: EN)
 Schismatogobius marmoratus 
 Schismatogobius roxasi  (MoE: EN)
 Рід: Sicyopterus
 Sicyopterus japonicus
 Sicyopterus lagocephalus  (MoE: VU)
 Sicyopterus macrostetholepis'''
 Рід: Sicyopus Sicyopus auxilimentus  (MoE: DD)
 Sicyopus zosterophorus  (MoE: CR)
 Рід: Silhouettea Silhouettea dotui  (ендемік) (MoE: NT)
 Рід: Smilosicyopus Smilosicyopus leprurus  (ендемік) (MoE: CR)
 Рід: Stenogobius Stenogobius ophthalmoporus  (MoE: DD)
 Рід: Stiphodon Stiphodon alcedo (MoE: CR)
 Stiphodon atropurpureus  (MoE: CR)
 Stiphodon imperiorientis  (ендемік) (MoE: CR)
 Stiphodon multisquamus  (MoE: DD)
 Stiphodon niraikanaiensis (MoE: DD)
 Stiphodon percnopterygionus 
 Stiphodon surrufus  (MoE: DD)
 Рід: Taenioides Taenioides anguillaris 
 Taenioides cirratus  (MoE: EN)
 Рід: Tridentiger Tridentiger barbatus
 Tridentiger brevispinis Tridentiger bifasciatus 
 Tridentiger kuroiwae  (ендемік)
 Tridentiger nudicervicus (MoE: NT)
 Tridentiger obscurus Tridentiger trigonocephalus 
 Рід: Trypauchen Trypauchen vagina 
 Рід: Trypauchenopsis Trypauchenopsis intermedia  (MoE: VU)
 Рід: Yongeichthys Yongeichthys nebulosus 
 Родина: Haemulidae
 Рід: Plectorhinchus Plectorhinchus albovittatus (MoE: DD)
 Plectorhinchus gibbosus 
 Родина: Kraemeriidae
 Рід: Kraemeria Kraemeria tongaensis  (MoE: DD)
 Родина: Kuhliidae
 Рід: Kuhlia Kuhlia marginata 
 Kuhlia mugil 
 Kuhlia munda  (MoE: EN)
 Kuhlia rupestris 
 Родина: Lateolabracidae
 Рід: Lateolabrax Lateolabrax japonicus Родина: Latidae
 Рід: Lates Lates calcarifer 
 Lates japonicus  (ендемік) (MoE: EN)
 Родина: Leiognathidae
 Рід: Aurigequula Aurigequula fasciata 
 Рід: Equulites Equulites leuciscus 
 Рід: Eubleekeria Eubleekeria splendens 
 Рід: Gazza Gazza minuta 
 Рід: Leiognathus Leiognathus equulus 
 Родина: Lutjanidae
 Рід: Lutjanus Lutjanus ehrenbergii 
 Lutjanus fulvus 
 Lutjanus goldiei (MoE: CR)
 Родина: Microdesmidae
 Рід: Parioglossus Parioglossus caeruleolineatus  (ендемік) (MoE: DD)
 Parioglossus formosus 
 Parioglossus lineatus  (MoE: DD)
 Parioglossus interruptus (MoE: CR)
 Parioglossus palustris  (MoE: VU)
 Parioglossus rainfordi  (MoE: EN)
 Parioglossus raoi 
 Parioglossus taeniatus  (MoE: CR)
 Родина: Monodactylidae
 Рід: Monodactylus Monodactylus argenteus 
 Родина: Odontobutidae
 Рід: Micropercops Micropercops swinhonis 
 Рід: Odontobutis Odontobutis hikimius  (ендемік) (MoE: VU)
 Odontobutis obscura Родина: Osphronemidae
 Рід: Macropodus Macropodus ocellatus (інтродукований )
 Macropodus opercularis  (інтродукований ?) (MoE: CR)
 Родина: Pomacentridae
 Рід: Pomacentrus Pomacentrus taeniometopon 
 Родина: Rhyacichthyidae
 Рід: Rhyacichthys Rhyacichthys aspro  (MoE: CR)
 Родина: Scatophagidae
 Рід: Scatophagus Scatophagus argus 
 Родина: Scombridae
 Рід: Scomberomorus Scomberomorus sinensis 
 Родина: Sillaginidae
 Рід: Sillaginops Sillaginops macrolepis (MoE: EN)
 Рід: Sillago Sillago parvisquamis  (MoE: CR)
 Родина: Sinipercidae
 Рід: Coreoperca Coreoperca kawamebari (MoE: EN)
 Родина: Sparidae
 Рід: Acanthopagrus Acanthopagrus latus 
 Acanthopagrus pacificus  (MoE: VU)
 Acanthopagrus sivicolus 
 Родина: Terapontidae
 Рід: Mesopristes Mesopristes argenteus  (MoE: CR)
 Mesopristes cancellatus  (MoE: CR)
 Mesopristes iravi  (MoE: CR)
 Рід: Terapon Terapon jarbua 
 Родина: Toxotidae
 Рід: Toxotes Toxotes jaculatrix  (MoE: CR)
 Родина: Tripterygiidae
 Рід: Enneapterygius Enneapterygius cheni  (MoE: CR)

 Ряд: Камбалоподібні (Pleuronectiformes) 

 Родина: Камбалові (Pleuronectidae
 Рід: Platichthys Камбала зірчаста, Platichthys stellatus LC
 Родина: Язикові (Soleidae)
 Рід: Brachirus Brachirus orientalis LC

 Ряд: Лососеподібні 

 Родина: Лососеві
 Рід: Hucho Сахалінський таймень, Hucho perryi CR (MoE: EN)
 Рід: Oncorhynchus Горбуша, Oncorhynchus gorbuscha Oncorhynchus iwame DD (ендемічний)
 Oncorhynchus kawamurae EW (ендемічний) (МНС: EW)
 Кета, Oncorhynchus keta Сима, Oncorhynchus masou Райдужна форель, Oncorhynchus mykiss (введено)
 Нерка, Oncorhynchus nerka LC (МО: ЧР)
 Форель Біва, Oncorhynchus rhodurus Рід: Salmo Струмкова форель, Salmo trutta LC (введено)
 Рід: Salvelinus Палія американська, Salvelinus fontinalis (введено)
 Salvelinus japonicus EN (ендемічний)
 Salvelinus leucomaenis Мальма, Salvelinus malma Salvelinus namaycush (введено)

 Ряд: Скорпеноподібні 

 Родина: Бабцеві (Cottidae)
 Рід: Cottus Cottus amblystomopsis LC
 Cottus czerskii LC
 Cottus hangiongensis Cottus kazika LC  (ендемічний) (MoE: VU)
 Cottus nozawae LC
 Cottus pollux LC  (ендемічний) (MoE: NT)
 Cottus reinii LC  (ендемічний) (MoE: EN)
 Рід: Trachidermus Trachidermus fasciatus (MoE: EN)
 Родина: Tetrarogidae
 Рід: Тетрароге Tetraroge barbata LC  (МО: CR)
 Tetraroge nigra LC  (МО: CR)
 Родина: Триглові (Triglidae)
 Рід: Chelidonichthys Chelidonichthys kumu LC

 Ряд: Сомоподібні (Siluriformes) 

 Родина: Amblycipitidae
 Рід: Liobagrus Liobagrus reinii LC  (ендемічний) (MoE: VU)
 Родина: Bagridae
 Рід: Leiocassis Leiocassis longirostris DD
 Рід: Tachysurus Tachysurus aurantiacus NT  (ендемічний) (MoE: VU)
 Tachysurus fulvidraco LC  (введено)
 Tachysurus ichikawai VU  (ендемічний) (MoE: EN)
 Tachysurus nudiceps Tachysurus tokiensis LC (ендемічний) (MoE: VU)
 Родина: Clariidae
 Рід: Clarias Кларій ходячий, Clarias batrachus LC  (введено)
 Clarias fuscus LC  (введено)
 Родина: Ictaluridae
 Рід: Ictalurus Канальний сом, Ictalurus punctatus LC  (введено)
 Родина: Loricariidae
 Рід: Pterygoplichthys Pterygoplichthys disjunctivus (інтродукований на острові Окінава)
 Родина: Siluridae
 Рід: Silurus Сом амурський, Silurus asotus LC
 Сом озера Біва, Silurus biwaensis Silurus lithophilus VU  (ендемічний) (MoE: NT)

 Ряд: Цілозябровикоподібні (Synbranchiformes) 

 Родина: Synbranchidae
 Рід: Monopterus Вугор рисовий, Monopterus albus LC
 Monopterus javanensis LC

 Загін: Іглицеподібні (Syngnathiformes) 

 Родина: Іглицеві (Syngnathidae)
 Рід: Hippichthys Hippichthys cyanospilos LC
 Hippichthys heptagonus LC  (MoE: EN)
 Hippichthys penicillus LC
 Hippichthys spicifer LC
 Рід: Microphis Microphis argulus LC  (МО: ЧР)
 Microphis brachyurus LC
 Microphis jagorii DD  (МО: ЧР)
 Microphis leiaspis LC  
 Microphis retzii LC  (МО: ЧР)
 Рід: Syngnathus Тихоокеанська іглиця, Syngnathus schlegeli LC

 Ряд: Скелезубоподібні (Tetraodontiformes) 

 Родина: Скелезубові (Tetraodontidae)
 Рід: Arothron Аротрон колючий, Arothron hispidus LC
 Arothron immaculatus LC
 Рід: Chelonodon Chelonodon patoca LC
 Рід: Lagocephalus Lagocephalus sceleratus LC
 Рід: Takifugu Takifugu alboplumbeus LC
 Takifugu ocellatus NT
 Takifugu obscurus LC
 Takifugu poecilonotus'' LC

Примітки

Посилання 

 Invasive Species of Japan: Fishes
 Eschmeyer's Catalog of Fishes
 (in Japanese) List of Japan's All Fish Species
Списки:Біота Японії
Риби Японії
Я